Florman ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Florman (1889–1978), schwedischer Offizier und Luftfahrtunternehmer 
 Arvid Henrik Florman (1761–1840), schwedischer Veterinärmediziner 
 Carl Florman (1886–1963), schwedischer Offizier und Luftfahrtunternehmer  
 Marianne Florman (Marianne Florman Christensen; * 1964), dänische Handballspielerin